Улья́новский проспект — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Ульяновский проспект — улица в Красноярске.
 Ульяновский проспект — улица в Ульяновске.

См. также 
 Ульяновская улица